Tutt est un patronyme porté notamment par :

 Brian Tutt (1962-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Brianne Tutt (1992-), patineuse de vitesse canadienne ;
 James William Tutt (1858-1911), entomologiste britannique ;
 Julian Rhind-Tutt (1968-), acteur britannique.